Даниловка (Ай-Даниль) — посёлок,  Ялтинский городской совет
 Даниловка (историческое название Сырт-Каракчора) — исчезнувшее село в Первомайском районе
 Даниловка — исчезнувшее село в Красногвардейском районе